Eberhard IV van de Nordgau, hertog van de Noordgau (940-ca.972)
 Everhard IV van Württemberg, graaf van Mömpelgau en Württemberg (1397/1417-1419)